Oratorium im. bł. ks. Markiewicza w Toruniu – placówka opiekuńczo-wychowawcza, prowadzona przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła.

Lokalizacja 
Oratorium znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Rybaki, przy ul. Rybaki 59, w sąsiedztwie kościoła św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza, w sąsiedztwie Parku Miejskiego.

Historia 
Oratorium powołano do życia w 1993 roku, a jego inicjatorami byli: ówczesny proboszcz parafii św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach, ks. Czesław Kustra oraz katecheta, ks. Józef Ślusarczyk. W pierwszym roku działalności pracowało w nim, w formie wolontariatu, 12 wychowawców, a uczęszczało trzydzieścioro dziewięcioro dzieci. W 1994 roku nadano placówce imię ks. Bronisława Markiewicza. Rok później powstała w niej nowa jadalnia, kuchnia i stołówka, w której dzieci i młodzież codziennie mogą zjeść gorący, dwudaniowy posiłek. W późniejszym okresie otwarto tu także bibliotekę. W 2004 roku Oratorium nadano status organizacji pożytku publicznego. W 2011 roku, przy wsparciu samorządu województwa, w jego siedzibie wyremontowano m.in. dużą salę, w której organizowane są oficjalne uroczystości i wydarzenia. 10 października 2018 roku władze stowarzyszenia zorganizowały obchody 25-lecia jego istnienia.    

Budynek Oratorium został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. Figuruje on również w gminnej ewidencji zabytków (nr 1055).

Charakterystyka 
Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo i żyjącej w trudnych warunkach materialnych. Odbywają się tu dla nich zajęcia taneczne, plastyczne, kulinarne oraz nauka języka angielskiego. Organizowane są także warsztaty, imprezy, koncerty i wystawy oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Ponadto w Parku Miejskim corocznie organizowany jest festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą – Michayland.

Do 2018 roku z pomocy opiekunów i nauczycieli Oratorium skorzystało ponad 3 tys. dzieci i młodzieży.

Dyrektorzy

Nagrody i wyróżnienia 
 2018 - Medal „Thorunium”

Przypisy 

Diecezja toruńska
Michalici
Oświata w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków